La première saison de Hoarding: Buried Alive a été diffusée sur la chaîne TLC du  au  et compte .

Épisode 1: Bienvenue dans mon cauchemar
(Welcome to my Nightmare) Les syllogomanes extrêmes Chris et Laurie sont hors contrôle. Leurs possessions détruisent leurs relations et transforment leurs maisons en prisons virtuelles. Le changement ne sera pas facile, mais il s’agit de leur seul espoir de ravoir une vie normale.

Diffusion:

Épisode 2: Au-delà de l’embarras
(Beyond Embarassment) Un homme de 55 ans planifie arrêter son problème d’accumulation seulement pour réaménager avec sa mère, une autre syllogomane. Le problème d’accumulation d’une femme est si grave qu’elle risque de voir sa maison se faire condamner.

Diffusion:

Épisode 3: Paralysé par le désordre
(Paralysed by the Mess) Aucun sommaire disponible

Diffusion:

Épisode 4: Vie en feu
(Life on Fire) Wanda et Ray sont des syllogomanes extrêmes destinés à perdre leurs maisons et vivre en isolation s’ils n’arrêtent pas de se procurer des biens. Accomplir le changement sera émotionnel et rempli d’angoisse, mais ils savent que le temps presse.

Diffusion:

Épisode 5: Secrets de famille
(Family Secrets) Aucun sommaire disponible

Diffusion:

Épisode 6: Remplir le vide
(Filling the Void) Pour Charlotte et Shelley, accumuler est à la fois un confort et un fléau. Si ces deux femmes n’ont pas la force de changer, elles risquent d’être condamnées à une vie seule où les possessions remplacent les gens.

Diffusion:

Épisode 7: Personne ne choisirait ceci
(No One Would Choose This) Aucun sommaire disponible

Diffusion:

Épisode 8: Tout est en jeu
(Everything is at Stake) Aucun sommaire disponible

Diffusion:

Épisode 9: Un million d'excuses
(A Millions Excuses) Aucun sommaire disponible

Diffusion: 

Hoardingburiedalive1